Das Mixed der Wimbledon Championships 1982 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Betty Stöve und Frew McMillan. Das Finale bestritten Wendy Turnbull und John Lloyd gegen Anne Smith und Kevin Curren, welches Smith und Curren in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF; 130 kB) Dokument-Seite 3 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1982